Velidhoo (Dhivehi : ވެލިދޫ) est un nom propre qui peut désigner :
 Velidhoo, une île de la subdivision de Alif Alif aux Maldives ;
 Velidhoo, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives.